ФК Сату́рн из Московской области:
 Сатурн — название футбольного клуба «Сатурн-2» в 2004—2007 (представлял Егорьевск) и 2011—2013 годах.
 Сатурн — футбольный клуб из Раменского.